Temora är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Baird 1850. Temora ingår i familjen Temoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor